Reis da Suécia

 Suérquero (rei lendário) ()
  
  

Desambiguações de antropônimos